Lista baretek odznaczeń – spis baretek odznaczeń cywilnych oraz wojskowych używanych w Ameryce Północnej i Środkowej.

Antigua i Barbuda

Bahamy

Belize

Dominika

Dominikana 

 * Odznaczenie nienadawane od 1962

Gwatemala

Haiti

Honduras 

 * Odznaczenie nadawane w latach 1868–1901

Jamajka

Kanada

Kostaryka

Kuba

Meksyk

Nikaragua

Panama

Saint Kitts i Nevis

Salwador

Stany Zjednoczone Ameryki

Linki zewnętrzne 
 Odznaczenia z całego świata  [dostęp 28 czerwca 2010]

Ameryka Północna i Środkowa